Nederlands handbalteam (mannen)
Nederlands handbalteam (vrouwen)